Broock ist der Name folgender Orte:

Broock (Lübz), Ortsteil von Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
Broock (Alt Tellin), Ortsteil der Gemeinde Alt Tellin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Schloss Broock
 Brook
 Brok (Begriffsklärung)